

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Widoma – część miasta Przedbórz
 Widoma – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Iwanowice
 Widoma – część wsi Mierzeń w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Raciechowice
 Widoma – część wsi Brzyna w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Widoma – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Strawczyn

Inne 
 Widoma – przełęcz w Beskidzie Wyspowym
 Widoma (524 m) – wzgórze w Beskidzie Wyspowym
 Widoma (449 m) – wzgórze na Wyżynie Olkuskiej